Борисикевич — українське прізвище.

Відомі носії 
 Борисикевич Іван (1815 — 1892) — український громадський та політичний діяч Галичини, співзасновник і заступник голови Головної руської ради
 Борисикевич Михайло Михайлович (1848 — 1899) — український лікар-окуліст, професор Грацького та Інсбрукського університетів

Українські прізвища